Джамба — топоним:

 Джамба — калмыцкое село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Джамба — небольшой город в ангольской провинции Квандо-Кубанго.

См. также 
 Джамбо